La mitad del alma es una novela de la escritora española Carme Riera. Fue galardonada con el Premio Sant Jordi de novela de 2003.

Resumen 

La novela se inicia con la búsqueda de los antecedentes familiares de la narradora, es decir, cuenta su historia. Es una investigación que supera los planes de la novela para adentrarse en la realidad extraliteraria. Y así, la protagonista, desde las primeras páginas del libro, pedirá ayuda a los lectores, después de haber agotado todas las vías posibles en la vida real, si alguien puede aportar datos sobre el caso de Cecilia Balaguer, o de Celia Ballester.

Parte de la novela transcurre en la Barcelona de posguerra. Parece que no todos los catalanes fueron antifranquistas.
Esta historia comienza cuando la protagonista recibe muchas cartas, todas ellas escritas por su madre (que murió en un accidente).

A través de estas cartas la narradora descubre que su madre tenía un amante, y ella empieza a dudar de si su padre, era realmente su padre biológico. Por estas dudas que a la narradora le surgen, para descubrirlo decidió buscar en París al amante de su madre, y lo que encontró fue que su madre quería suicidarse, de manera que decide regresar a Barcelona.
Más tarde fue a Fornaluch, donde descubre que su madre era espía republicana, y su padre espiaba a su madre.
En Barcelona descubre quién era el amante de su madre y más tarde descubre que su madre fue asesinada.
A partir de estos nuevos datos que consiguió gracias a su investigación, hace varias hipótesis sobre su origen y familia.

La sociedad de la posguerra  

Algunas de las características que estuvieron en vigor hasta la década de 1960 son:
 Existe un papel destacado del mundo rural (vuelven al campo)
 Sociedad jerarquizada que se basa en la obligación y con valores religiosos, está condicionada por la Guerra Civil, existen los vencedores y los rojos. Esta diferencia de ideas trae una represión.
 Existencia de grandes diferencias económicas, es decir, los más ricos pasan a serlo aún más, y los pobres todavía más pobres.
 Existe machismo con respecto a la mujer.

Pero en el libro los que aparecen con respecto a la posguerra son:
 Las creencias católicas
 Machismo, cuando la protagonista habla mejor de su padre, como si fuese el dueño
 Existen dos clases sociales: vencedores y los rojos como se ha comentado anteriormente. Los rojos deben marcharse del país por su ideología. (esta ideología la tiene la madre)
El libro corresponde a esta época, según se ha podido comprobar con estas características de la posguerra española.

Técnicas narrativas 
La novela se presenta como una autobiografía ya que se narra como algo que le ocurre a la escritora. La manera en que el lector se involucra en la historia facilita la lectura y su comprensión.
La narradora de 'La mitad del alma' (Alfaguara) busca desde hace dos años a su madre, Cecilia Balaguer, desaparecida en Port Bou entre el 30 de diciembre de 1959 y el 4 de enero de 1960. Para ello pide la colaboración del lector que pueda darle alguna pista. Más áun después de que un misterioso hombre le diera una carpeta con cartas y fotos de su madre mientras ella, escritora, firmaba libros el día de Sant Jordi. 

Carme Riera (Mallorca, 1948) involucra al lector en las pesquisas de su última novela y le lleva por una Barcelona de posguerra donde impera el franquismo con la aquiescencia de muchos catalanes.